napór hydrodynamiczny
 napór hydrostatyczny
 napór śruby (okrętowej)

zobacz też: Sturm und Drang periode (okres burzy i naporu)